Уфимский дворец спорта () — ледовый дворец спорта города Уфы, до августа 2007 года — домашняя арена российского хоккейного клуба «Салават Юлаев». С сентября 2009 года является официальной домашней ареной клуба Толпар, выступающего в Молодёжной хоккейной лиге.. С сентября 2010 года является официальной домашней ареной клуба Агидель, выступающего в Чемпионате России по хоккею среди женских команд.

Самое крупное крытое спортивное сооружение в Башкортостане до открытия в 2007 году нового ледового дворца Уфа-Арена, первое спортсооружение в республике с искусственным льдом. Построено «Строительным трестом № 3» по заказу приборостроительного завода.

История 
Дворец спорта был открыт 28 октября 1967 года. Первый хоккейный матч во Дворце спорта состоялся 20 ноября 1967 года: ХК «Салават Юлаев» — «Торпедо» Усть-Каменогорск. Общая вместимость трибун на момент открытия Дворца составляла 3 949 человек.

В 1993 году к основному зданию пристроена вторая спортивная площадка с искусственным льдом и трибунами на 1500 мест, надстроен второй этаж с теннисным кортом, заменено освещение, холодильное оборудование. На основной площадке установлены новые информационные табло.

В 2012 г. в ходе подготовки к Молодёжному чемпионату Мира 2013 года, проведена масштабная реконструкция Дворца спорта. В ходе работ проведена замена кровли, реконструирован фасад, установлены современные системы безопасности, вентиляции и кондиционирования, реконструирована ледовая площадка с оснащением современным оборудованием для трансляций и работы комментаторов. В ходе реконструкции вместимость Дворца уменьшилась с 3949 до 3501 зрителей, был демонтирован монумент из пяти переплетенных олимпийских колец,.

Общая информация о стадионе 

Дворец спорта имеет две хоккейные площадки 61х30 метров с искусственным льдом, зал тяжелой атлетики, стрелковый тир, а также легкоатлетическую дорожку с искусственным покрытием. Вместимость трибун на основной площадке — 3500 зрителей.

В настоящее время Дворец спорта соответствует стандартам Международной федерации хоккея. Применение современных технологий и материалов позволило достичь формата «тепло на трибунах — прохладно на льду».

Крупнейшие спортивные мероприятия

Прошедшие 
 Розыгрыш Кубка СССР по фигурному катанию.
 Кубок СССР по боксу (1970).
 Финал летней Спартакиады народов СССР по спортивной гимнастике среди юношей и девушек (1971).
 Чемпионат СССР по вольной борьбе (июль 1974).
 Чемпионат СССР по спортивной гимнастике (апрель 1975).
 Международный хоккейный турнир на приз газеты «Советский спорт» (1978).
 Юношеский чемпионат Европы по хоккею (апрель 1996).
 Товарищеские матчи мужских волейбольных команд России и Японии (август 1997).
 Десять финальных турниров юношеских чемпионатов СССР и России по хоккею.
 Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд 2013.

Примечания

См. также 
 Список ледовых арен Континентальной хоккейной лиги

Ледовые арены Уфы
ХК «Салават Юлаев»
Дворцы спорта России
Здания и сооружения, построенные в 1967 году в России
1967 год в Башкортостане
Объекты, названные в честь Салавата Юлаева